Porsild kan som auktorsförkortning betyda:

 Alf Erling Porsild
 Morten Pedersen Porsild

Robotskapade auktorsförkortningar